Lewton ist der Familienname von:
 Frederick Lewis Lewton (1874–1959), US-amerikanischer Botaniker
 Val Lewton (1904–1951), ukrainisch-US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor